Il singolare  del Rio Quente Resorts Tennis Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guilherme Clezar era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro James Duckworth.

Rajeev Ram ha battuto in finale André Ghem 4–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Rajeev Ram (Campione)
  Guido Andreozzi (secondo turno)
  Guilherme Clezar (quarti di finale)
  Thiago Alves (secondo turno)

  James Duckworth (semifinali)
  Leonardo Kirche (primo turno)
  Marcelo Demoliner (primo turno)
  Fabiano de Paula (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rio Quente Resorts Tennis Classic 2013
ATP Challenger Tour 2013